Charley Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Charley Knob (North Carolina)	
 Charley Knob (West Virginia)